Wulffmorgenthaler — это веб-комикс, созданный датским писателем Майклом Вульффом (Mikael Wulff) и датским художником Андерсом Моргенталером (Anders Morgenthaler). Название комикса — это языковая контаминация (искусственное слово), созданная из двух фамилий. Веб-сайт заявляет, что Wulffmorgenthaler — это ежедневные публикации, хотя иногда может произойти задержка на несколько дней.

История и авторы 
Проект Wulffmorgenthaler стартовал на дизайнерском портале k10k.net и, собрав громадное положительное внимание и огромное число поклонников, быстро развился до собственного сайта. В комиксе на конец 2006 года насчитывалось свыше 1 500 полос, сайт принимал более 15 000 посетителей в день.

Майкл Вулфф (р. 1972) — комедийный актёр и писатель. Он выступает в шоу-комедиях в прямом эфире и работает на телевидении в Скандинавии.

Андерс Моргенталер (р. 1972) — иллюстратор, графический дизайнер и анимационный режиссёр, также принимал участие в фильмопроизводстве. Он создал несколько коротких фильмов и музыкальных видео, в 2006 году вышел его анимационный фильм-дебют «Принцесса», произведенный в Zentora, расположенной в Avedøre, Дания.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Перевод на русский язык английских полос комикса Wulffmorgenthaler
 Архив переводов ЖЖ-сообщества
 Перевод на русский язык английских полос комикса Wumo с официального сайта

Веб-комиксы
Комиксы 2001 года